Fare a meno di te  – singolo dei Due di Picche del 2010
Fare a meno di te  – singolo di Matteo Becucci del 2011